Белая женщина:
 Белая женщина (Белый человек), см. Белые люди.
 Белая женщина () — женское привидение в белой одежде, которое, по народному поверью, появлялось во многих немецких замках, предвещая чью-то смерть.
  — фильм 1933 года производства США.
 «Одинокая белая женщина» (; 1992) — американский кинофильм, триллер режиссёра и продюсера Барбет Шрёдер.

См. также 
 Не трогай белую женщину
 Женщина в белом